Бомбардовање Београда може бити:

 Бомбардовање Београда 1862.
 Бомбардовање Београда 1914.
 Бомбардовање Београда 1941.
 Бомбардовање Београда 1944.
 Бомбардовање Београда 1999.